Die Saison 2012/13 der Namibia First Division wurde zwischen Februar 2013 und August 2013 ausgetragen.

Die Liga ist in eine nördliche (NSFD) und südliche (SSFD) Teilliga untergliedert.

Northern Stream 
Die Saison des Northern Stream hat bereits Ende 2012 begonnen.

Southern Stream

Anmerkungen 

2012
Fußballsaison 2012/13